Esistono due comuni francesi con questo nome

Offoy – Oise
Offoy – Somme